Havekost – comune tedesco dello Schleswig-Holstein, del circondario del Ducato di Lauenburg 
 Havekost – località tedesca del comune di Ganderkesee nel circondario di Oldenburg
 Havekost – località tedesca del comune di Römstedt nel circondario di Uelzen

 Eberhard Havekost – pittore tedesco